Висша лига на Израел () e най-високото ниво на Израелската футболна асоциация. Съставена е от 14 клуба, като работи по системата с изкачване и изпадане с второто ниво на израелския футбол Лига Леумит. Първенството продължава от август до май, като всеки отбор играе по 32 мача. Общо се изиграват 224 мача на сезон. На кръг се играят по 7 мача – 5 в събота и по един в неделя и понеделник. Лигата е спонсорирана от „Toto Winner“ и затова официалното наименование е Ligat Winner (на иврит ליגת ווינר)

Първенството е формирано през 1999 след решение на Израелската футболна асоциация да се създаде нова лига. Според коефициентите на УЕФА Израелската висша лига е на 17 място по сила в Европа, преди първенства като Шотландската премиър лига и чешката Гамбринус лига.

От 1923 14 отбора са били коронясвани с отличието шампиони на Израел. От 26 клуба играли в първенството от създаването му през 1999 пет са печелили титлата – Макаби Хайфа (7 пъти), Апоел Тел Авив (2 пъти), Бейтар Йерусалим (2 пъти), Макаби Тел Авив (1 път) и Ирони Кирят Шмона (1 път).

Членове за сезон 2012 – 2013

Шампиони по клубове

Шампиони на Израел

Външни препратки 
 Израелската футболна асоциация 
 Профил в Soccerway

Турнири по футбол
Футбол в Израел